Sveti Antun Padovanski, (Lisabon, 1195. – Arcella kod Padove, 13. lipnja 1231.), franjevac, svetac u Katoličkoj Crkvi
Sveti Antun Pustinjak, nazivan još i sv. Antun Opat, svetac u istočnoj i zapadnoj Crkvi